Eutitanosauria es un clado inactivo de dinosaurios saurópodos titanosaurianos que vivieron en el Cretácico superior.

Historia 
Creado por Sanz et al en 1999 que se considera como sinónimo más moderno de saltasaurinae. Probablemente es esta la razón que no es usado en recientes filogenias. (Wilson, 2002; Wilson & Upchurch, 2003; Upchurch, 2004).

En 2003, Salgado propuso una segunda revisión del clado donde es más inclusivo, transformándolo en base para vástagos. Definiéndolo como todo titanosauriano más cercano a saltasaurio que a epactosaurio.

Enlaces externos 

 Ficha y estado del taxón

Taxones inactivos de dinosaurios
Titanosauria